Бейсужёк:

 Бейсужёк Второй — хутор в Выселковском районе Краснодарского края
 Бейсужёк Левый — река в степной чернозёмной части Краснодарского края, левый приток реки Бейсуг